MIZ bezeichnet:

 die Zeitschrift Materialien und Informationen zur Zeit
 das Deutsche Musikinformationszentrum (miz.org)

Miz ist
 ein Ringname von Michael Mizanin (* 1980), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Miz

MIZ